

Persone 
 Benny Kohlberg (1954) – sciatore svedese
 Andy Kohlberg (1959) – tennista statunitense
 Lawrence Kohlberg (1927-1987) – psicologo e filosofo statunitense

Geografia

Austria 
 Kohlberg – comune soppresso ora accorpato a Gnas e Paldau, comuni nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Kohlberg – frazione di Paldau, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Kohlberg II – frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Kohlberg – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Kohlberg – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Altro 
 Kohlberg Kravis Roberts – società di investimento statunitense

Pagine correlate 
Kolberg – pagina di disambiguazione